Угут-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Угут-Кюель — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°06’с. ш. 117°54’в. д..
 Угут-Кюель — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°30’с. ш. 117°37’в. д..

Примечания